Cymatosyrinx halocydne är en snäckart som först beskrevs av Dall 1919.  Cymatosyrinx halocydne ingår i släktet Cymatosyrinx och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
halocydne